Замогилье — название нескольких населённых пунктов:
 Замогилье — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Замогилье — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Замогилье — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Замогилье — до 1964 г. название деревни Сосновка в Струго-Красненском районе Псковской области.